Skid Row kan avse:

 Skid Row, Los Angeles är ett område i LA där det finns många hemlösa. Flera amerikanska städer har liknande områden, även de benämnda Skid Row. 
Skid Row (irländsk musikgrupp) – ett irländskt bluesrockband aktivt 1967–72
Skid Row (amerikansk musikgrupp) – en amerikansk hårdrocksgrupp bildad 1986
Skid Row (musikalbum) – gruppens debutskiva